Ancerville kan avse två kommuner i Frankrike:

 Ancerville, Meuse i  Meuse
 Ancerville, Moselle i  Moselle